Технологическая карта — это стандартизированный организационно-технологический документ, содержащий необходимые сведения, инструкции для персонала, выполняющего некий технологический процесс или техническое обслуживание объекта.
Надо сказать, что чаще всего технологическая карта составляется для каждого отдельно взятого объекта, оформляясь в виде понятной таблицы. В одной технологической карте могут учитываться различные, но при этом имеющие какое-либо сходство между собой модели объектов. Данный вид документации составляется исключительно техническими службами предприятия, тогда как утверждается непосредственно руководителем предприятия.

Технологическая карта (ТК) должна отвечать на вопросы:
 какие операции необходимо выполнять;
 в какой последовательности выполняются операции;
 с какой периодичностью необходимо выполнять операции (при повторении операции более одного раза);
 сколько потрачено времени на выполнение каждой операции;
 какие необходимы инструменты и материалы для выполнения операции.

Технологические карты разрабатываются в случае:
 высокой сложности выполняемых операций;
 наличие спорных элементов в операциях, неоднозначностей;
 при необходимости определения трудовых затрат на эксплуатацию объекта.

Как правило, ТК составляется для каждого объекта отдельно и оформляется в виде таблицы. В одной ТК могут быть учтены различные, но схожие модели объектов. Технологическая карта составляется техническими службами предприятия и утверждается руководителем предприятия (главным инженером, главным агрономом).

Существуют также технологические карты учебного занятия.

См. также 
 Технология
 Техническая эксплуатация
 ЕСТД

Производственные процессы и операции